Јевгениј Кафељников је пети пут освојио турнир. У финалу је победио Николу Кифера резултатом 6-4, 7-5.

Носиоци 

  'Јевгениј Кафељников (победник)
  Марат Сафин (друго коло)
  Роџер Федерер (прво коло)
  Томи Хас (полуфинале)

<li> Томас Јохансон (четвртфинале)
<li> Фабрис Санторо (друго коло)
<li> Гиљермо Кањас (друго коло)
<li> Никола Ескиде (прво коло)

Жреб

Финала

Горња половина

Доња половина

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту atpworldtour.com

Куп Кремља – мушкарци појединачно
Тенис 2001.